Катарина Фелиция ван Рес (, известная также под псевдонимом Целестина; ,  — , ) — нидерландская писательница, композитор и активистка-феминистка. Никогда не жившая в Южной Африке, она вошла в историю страны как автор одного из первых гимнов ЮАР.

Биография

1831—1869 
Младшая дочь в многодетной семье Рихардуса ван Реса (в разных источниках — либо налогового инспектора, либо нотариуса?) и Констанции Вильгельмины Пипер.

Отец умер, когда ей было всего 7 лет. О семье заботился холостой брат её матери; он, в частности, занимался образованием Катарины и помог ей развить музыкальный талант. Уже с 5-летнего возраста она сочиняла произведения для фортепиано, а с 18 лет сама исполняла свои произведения. В 1855 г. произошло решающее для её жизни событие: в Утрехте была поставлена её комическая опера «Дебютанты» для небольшой частной аудитории. По настоянию матери, которая считала, что заниматься музыкой — ниже их достоинства, она вынуждена была отказаться от предложения поехать учиться музыке в Париж.

В 1862—1867 годах Катарина жила у известной меценатки и общественной деятельницы Жанны Меркус близ Арнема. Поскольку ей, как незамужней женщине, в тогдашних условиях было трудно обеспечить существование, занимаясь только композиторской деятельностью, Катарина посвятила себя защите прав женщин, начав выступать за расширение их прав на образование и занятие различными профессиями. С этого времени она с занятий музыкой переключилась на развитие своей писательской карьеры. В серии статей для газеты «Зеркало времени» она затронула проблему положения незамужних женщин.

1870—1889 
В 1870 г. она выступила с памфлетом об эмансипации, написанным в виде открытого письма женщинам Голландии. В нём она выдвинула конкретные предложения: создать больше школ для девочек в рамках голландского среднего образования, аналогично тому, как это было во Франции и в Германии. Она указывала на инициативу редактора «Зеркала времени», Яна Питера де Кейзера, который в 1860 г. основал публичную школу в Арнеме.

Ещё за год до публикации памфлета она переселилась в Германию, где уровень жизни был намного лучше. Из Бонна, где она жила, она продолжала направлять в Голландию на публикацию многочисленные статьи и литературные произведения. В Германии она поддерживала тесные контакты с феминисткой Луизой Отто-Петерс, президентшей Общегерманского союза женщин, , и сотрудничала с периодическим изданием союза, «Новые пути», . Кроме того, она в 1870—1873 г. активно публиковалась в новом голландском феминистском издании, «Наше призвание», , который редактировала Бетси Перк.

В это же время она написала двухтомный труд о своих путешествиях по югу Франции и Италии, который вышел в 1872 г. под названием «Воспоминания о юге», .
 
После прекращения в 1873 г. публикации журнала «Наше призвание» она стала сотрудничать с другим изданием, «Наша цель»,  (1870—1878), однако в нём ей удалось опубликовать всего одну серию статей и критическую заметку о спиритизме в Великобритании. Безуспешной была её попытка создать вместе с де Кейзером новый журнал для женщин, а также редактировать серию книг нидерландских писателей для немецкого издательства «Бон».

Хотя в 1870-е гг. писательство было её основным занятием, она вернулась к написанию музыкальных произведений. По просьбе её давнего знакомого, Томаса Франсуа Бюргерса, 4-го президента Трансвааля (1871—1876), который специально приехал в Бонн для встречи с ней, она написала гимн этой республики. К её разочарованию, в 1876 г. Трансвааль принял другой гимн; кроме того, её мелодию пресса ошибочно приписала другому композитору. Как она сама писала, «„Трансваальская песня“ причинила мне столько страданий, что лучше бы я её и не писала». Лишь в конце 19 в. её песня постепенно получила популярность среди буров и в настоящее время считается одним из символов культурного наследия африканеров.

С конца 1870-х гг. её романы пользуются всё меньшим успехом. В связи с этим она пишет их всё меньше, и в то же время переключается на написание критических статей о композиторах и музыкальных произведениях. В это время она ненадолго возвращается в Голландию.

 1890—1915 
В 1890-е гг. Ван Реес вернулась в Германию, где поселилась в Дармштадте: основной причиной была нехватка денег, так как жизнь в Голландии в то время была дороже. В 1901 г. феминистское движение с размахом отметило её 70-летний юбилей. Деньги, собранные по этому случаю, она решила направить на помощь сражающимся бурам. Из-за проблем со здоровьем она пишет всё меньше и меньше. Умерла в возрасте 83 лет.

 Ссылки 
 Bibliographie sur biografischwoordenboekgelderland.nl, en ligne
 Bibliographie dans la Bibliothèque numérique des lettres néerlandaises, en ligne
 Transvaalse volkslied, старая запись Трансваальского гимна

 Литература 
 FREDERIKS, Johannes Godefridus, et Frans Josef Peter VAN DEN BRANDEN. « Rees (Catharina Felicia van)»: , Amsterdam, Éditions L.J. Veen, 1888—1891, 
 JACOBS, Ingrid. « Catharina van Rees»: , dr. J.A.E. KUYS, drs. C.A.M. GIETMAN, drs. R.M. KEMPERINK, E. PELZERS et dr. P.W. VAN WISSING (réd.), Hilversum, Verloren, 2006, 
 JENSEN, Lotte. «  Rees, Catharina Felicia van (1831—1915)»: , [en ligne], , 
 TER LAAN, Kornelis. «  Rees, Catharina van»: , La Haye/Jakarta, G.B. van Goor Zonen’s Uitgeversmaatschappij, 1952 (2e impression), 
 VAN DEYSSEL, Lodewijk. « Boekbeoordelingen»: '', 1888, II,

Примечания 

Композиторы Нидерландов
Композиторы ЮАР
Писательницы Нидерландов
Поэты ЮАР
Деятели феминизма Нидерландов